Un caveau est une pièce construite en sous-sol des églises, des chapelles, des cimetières.
 Un caveau est une petite cave qui peut servir pour le vin.
 Un caveau est un type d'abri partiellement souterrain.

Voir aussi 
 Caveau de la République
 Société du Caveau
 Le Caveau de la Huchette